Le Grand Prix moto de France 1999 est la quatrième manche du championnat du monde de vitesse moto 1999. La compétition s'est déroulée le  sur le circuit Paul Ricard au Castellet. C'est la  du Grand Prix moto de France.

Résultats des 500 cm³

Résultats des 250 cm³

Résultats des 125 cm³

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

1999
Sport en France en 1999
France
Sport en mai 1999